Lowin ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Lowin (1938–1987), deutscher Fußballspieler
 John Lowin (1576–1659), englischer Schauspieler 
 Oliver Lowin (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Patricia Lowin (* 1972), deutsche Büttenrednerin

Siehe auch:
 Lovin